Лас Вигас има више значења:

 Лас Вигас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Вигас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Вигас (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Вигас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Вигас (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Вигас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Вигас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Вигас (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Вигас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Вигас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Вигас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Вигас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Вигас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Вигас (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Вигас, Буена Виста (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Вигас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Вигас (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Вигас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Вигас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Вигас (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику